Кра́сная Ре́чка () — село в Краснореченском аильном округе Ысык-Атинского района Чуйской области Киргизии. Располагается на трассе Бишкек—Токмак в 8 км к востоку от города Кант. В окрестностях села находится известный археологический объект «Краснореченское городище» (Невакет). Также вас очень ждут в этом селе. Если появится возможность, то обязательно приезжайте мы вас будем ждать (от лица всех жителей села)

Культура 
В селе есть средняя общеобразовательная школа, вспомогательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и православный храм.

Промышленность 
 Краснореченский ремонтно-механический завод.

Примечания 

Населённые пункты Ысык-Атинского района